CPCV () – płatność za potwierdzone obejrzenie. Tryb stosowany przy rozliczaniu płatności za reklamę internetową. Polega na naliczeniu opłaty po potwierdzeniu przez internautę obejrzenia spotu reklamowego. Internauta potwierdza obejrzenie spotu poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzenia, pojawiający się po zakończeniu emisji. Płatność liczona jest więc tylko za zakończone emisje spotów reklamowych, a nie za rozpoczęte. 

Reklama internetowa